Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 27., 28. и 30. августа на стадиону Тегу.

Земље учеснице 
Учествовало је 44 такмичара из 33 земље.

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда пре почетка светског првенства.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбржих атлетичара 2011. године је пре почетка светског првенства (27. августа 2011) заузимало следећи пласман. Од њих 10 пет је из Кеније, двоје из САД и по један из Русије, Бразила и Судана.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2011.

Квалификационе норме

Сатница 

Сатница је по локалном времену

Резултати

Квалификације 
Квалификација: По три првопласирана из сваке групе (КВ) плус 6 са најбољим временима (кв) су се квалификовали за полуфиналне трке.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Поз. !! Група !!  Атлетичар !! Националност !! Време !! Напомена
|-bgcolor=ccffcc
| 1. || 3 ||align=left| Абубакер Каки ||align=left|  Судан|| 1:44,83 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2. || 3 ||align=left| Мохамед Аман ||align=left|  Етиопија|| 1:45,17 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3. || 3 ||align=left| Алфред Кирва Јего ||align=left|  Кенија || 1:45,50 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4. || 5 ||align=left| Клеверсон Давиде ||align=left|  Бразил || 1:46,06 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5. || 5 ||align=left| Ендру Осаги ||align=left|  Уједињено Краљевство || 1:46,08 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6. || 2 ||align=left| Јуриј Борзаковски ||align=left|  Русија || 1:46,14 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 7. || 5 ||align=left| Адам Кшчот ||align=left|  Пољска || 1:46,16 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 8. || 3 ||align=left| Луис Алберто Марко ||align=left|  Шпанија || 1:46,19 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 9. || 4 ||align=left| Дејвид Рудиша ||align=left|  Кенија || 1:46,29 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 10. || 3 ||align=left| Муса Камара ||align=left|  Мали || 1:46,38 ||кв, НР]]
|-bgcolor=ddffdd
| 11. || 5 ||align=left| Саџад Моради ||align=left|  Иран || 1:46,39 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 12. || 1 ||align=left| Ник Симондс ||align=left|  САД || 1:46,54 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 13. || 2 ||align=left| Џексон Кивува ||align=left|  Кенија || 1:46,57 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 14. || 1 ||align=left| Андреас Бубе ||align=left|  Данска|| 1:46,64 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 14. || 5 ||align=left| Мухамед Ал Аземи ||align=left|  Кувајт|| 1:46,64 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 16. || 2 ||align=left| Антонио Мануел Реина ||align=left|  Шпанија || 1:46,66 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 17. || 4 ||align=left| Марћин Левандовски ||align=left|  Пољска || 1:46,73 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 17. || 2 ||align=left| Принс Мумба ||align=left|  Замбија || 1:46,73 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 19. || 1 ||align=left| Кевин Лопез ||align=left|  Шпанија || 1:46,79 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 19. || 4 ||align=left| Брам Сом ||align=left|  Холандија|| 1:46,79 ||КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 21. || 4 ||align=left| Махфуд Брахими ||align=left|  Алжир|| 1:46,94 || кв
|-
| 22. || 1 ||align=left| Мохсин Ел Амин ||align=left|  Мароко || 1:46,98  ||
|-
| 23. || 2 ||align=left| Мајкл Ример ||align=left|  Уједињено Краљевство || 1:47,11  ||
|-
| 24. || 1 ||align=left| Ендру Елертон ||align=left|  Канада || 1:47,47 ||
|-
| 25. || 5 ||align=left| Џулијус Мутеканга ||align=left|  Уганда || 1:47,54  ||
|-
| 26. || 2 ||align=left| Масото Јокота ||align=left|  Јапан || 1:47,60 ||
|-
| 27. || 4 ||align=left| Чарлс Џок ||align=left|  САД || 1:47,95  ||
|-
| 28. || 1 ||align=left| Моиз Џосеф ||align=left|  Хаити ||1:48,17  ||
|-
| 29. || 4 ||align=left| Брис Ете ||align=left|  Монако || 1:48,22 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 30. || 6 ||align=left| Рафит Родригез ||align=left|  Колумбија || 1:48,26 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 31. || 6 ||align=left| Тамаш Кази ||align=left|  Мађарска || 1:48,29 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 32. || 6 ||align=left| Кадевиш Робинсон ||align=left|  САД || 1:48,41 || КВ
|-
| 33. || 6 ||align=left| Данијел Нгипандулва ||align=left|  Намибија|| 1:48,79  ||
|-
| 34. || 6 ||align=left| Лутмар Паеш ||align=left|  Бразил || 1:48,97  ||
|-
| 35. || 4 ||align=left| Едгар Кортез ||align=left|  Никарагва|| 1:49,10 || [[Атлетски рекорди Никарагве на отвореном за мушкарце|НР
|-
| 36. || 3 ||align=left| Ашот Хајрапетијан ||align=left|  Јерменија || 1:50,09 || |-
| 37. || 5 ||align=left| Фархан Ахмад ||align=left|  Пакистан|| 1:50,14 || |-
| 38. || 3 ||align=left| Фернандо Да Силва ||align=left|  Бразил || 1:51,58  ||
|-
| 39. || 6 ||align=left| Исмаил Ахмед Исмаил ||align=left|  Судан || 1:52,33  ||
|-
| 40. || 6 ||align=left| Дерек Мандел ||align=left|  Гвам || 1:57,11 || |-
| 41. || 1 ||align=left| Зав Вин Тет ||align=left|  Мјанмар || 1:58,36 ||
|-
| 42. || 6 ||align=left| Ричард Блег ||align=left|  Гибралтар || 1:59,34 || |-
| 43. || 2 ||align=left| Шиваз Мухамед ||align=left|  Малдиви || 2:01,05 ||
|-
| --- || 5 ||align=left| Томас Ванди ||align=left|  Сијера Леоне|| colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није наступио
|}

 Полуфинале 
Пласман у финале обезбедили су по два првопласирана атлетичара у свакој групи (КВ) плус још двојица са најбољим временима (кв''').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 800 метара на службеном сајту ИААФ-а

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном